Westensee ist der Name folgender Orte:

 Westensee (Gemeinde) im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Westensee, ein See in Schleswig-Holstein
 Naturpark Westensee, zwischen Rendsburg, Neumünster und Kiel
 Westensee (Landschaft), Landschaft zwischen Rendsburg und Kiel mit der Kennziffer 70210 des Bundesamtes für Naturschutz (BfN)

des Weiteren steht Westensee für:

 Westensee (Schiff), ein Schiff zur Öl- und Schadstoffbekämpfung
 Westensee (Familienname)
 die Ritter Marquard und Eccard von Westensee